Die Liste der Naturdenkmale in Ostfildern nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Esslingen liegenden Stadt Ostfildern. In Ostfildern gibt es insgesamt 61 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 42 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 19 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 30. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Ostfildern